Het ATP-toernooi van Nice 2012 (met de officiële naam Open de Nice Côte d’Azur) werd gespeeld van 20 tot en met 26 mei 2012. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Nice Lawn Tennis Club in Franse stad Nice.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Nice
Nice